Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Франшвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура